

Sigle 
 International Kiteboarding Organization – organizzazione di kitesurfing

Codici 
 IKO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nikolski (Alaska) (Stati Uniti)